I Repubblicani (Germania) (Die Republikaner) – partito di estrema destra tedesco
I Repubblicani (Francia) (Les Républicains) – partito di centro-destra francese